Piz Miez ist der Name folgender Berge in Graubünden:

 Piz Miez (Medel/Lucmagn) (3119 m) beim Lukmanierpass
 Piz Miez (Sumvitg) (2913 m) bei Disentis/Mustér
 Piz Miez/Cimalmotta (2834 m) bei Innerferrera
 Piz Miez Gi (2331 m) bei Ilanz Glion